

Населені пункти та їхні частини

 Карлово — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Карлово — село в гміні Венґожево Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Карлово — частина міста Міколайкі в Мронґовському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Карлово — частина села Пархово в гміні Пархово Битівського повіту Поморського воєводства
 Карлово — частина села Тухліно в гміні Сераковіце Картузького повіту Поморського воєводства
 Карлово — осада в гміні Кциня Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Карлово — лісова осада в гміні Красносельц Маковського повіту Мазовецького воєводства

Примітки